Херндон има више значења:
 Херндон (Вирџинија)
 Херндон (Канзас)
 Херндон (Пенсилванија)